Jugoslavenska rukometna prvenstva za žene su se održavala između 1953. i 1991. godine. Između 1953. i 1955. godine su se prvaci dobivali završnim turnirom nakon republičkih prvenstava i kvalifikacija, a od 1955./56. je startala jedinstvena savezna liga. Druga savezna liga je osnovana 1972. godine, a početkom 1980.-ih je kratko nosila naziv 1.B liga. Prvenstva u rukometu se također mogu smatrati nasravkom prvenstava u hazeni i velikom rukometu.

Prvakinje i doprvakinje FNRJ/SFRJ 

* po pripadnosti osamostaljenim državama danas.

Najuspješnije djevojčadi 
14 naslova:
  Radnički, Beograd

10 naslova:
  Lokomotiva, Zagreb

3 naslova:
  Budućnost, Podgorica / Titograd
  Spartak, Subotica

2 naslova:
  Voždovac, Beograd
  Podravka, Koprivnica
  TVIN / Lokomotiva, Virovitica

1 naslov:
  ORK / BSK, Beograd
  Železničar, Beograd
  Slavonka / Mirko Kljajić, Nova Gradiška

Povezani članci 
 Prvenstvo Jugoslavije u velikom rukometu za žene
 Prvenstvo Jugoslavije u hazeni za žene
 Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za muškarce

Izvori 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.

Rukometno prvenstvo Jugoslavije za žene
Prvenstvo (žene)